Miejscowości w USA:
 Obion – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Obion
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Obion (ang. Obion County) – w stanie Tennessee